Жоан Сегарра Ирачета (; 15 ноября 1927, Барселона — 3 сентября 2008 Тарадель) — испанский футболист, защитник. Выступал за сборную Испании.

Сегарра является одиннадцатым футболистом по количеству проведённых матчей за Барселону. Выступал за Барселону с 1950 по 1964 года, сыграл за неё 404 матча, забив 17 мячей.

Биография

Достижения 
 «Барселона»
 Чемпион Испании (4): 1951/52, 1952/53, 1958/59, 1959/60
 Обладатель Кубка Ярмарок: 1955/58, 1958/60
 Обладатель Кубка Испании (6): 1951, 1952, 1952/53, 1957, 1958/59, 1962/63

Клубная статистика

Ссылки 
 BDFutbol profile
 National team data 
 FC Barcelona web profile
 FC Barcelona profile
 FC Barcelona archives 
 

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу
Игроки ФК «Барселона»
Футбольные тренеры Испании
Тренеры ФК «Барселона Атлетик»